Белецкая — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Белецкая, Белла Георгиевна (1903—1960) — советская актриса театра и немого кино.
 Белецкая, Екатерина Витальевна (род. 1973) — российский писатель-фантаст.
 Белецкая, Ирина Петровна (род. 1933) — советский и российский химик-органик. Член-корреспондент Академии наук СССР, академик РАН.
 Белецкая, Неонила Николаевна (род. 1938) — советская и украинская актриса, народная артистка УССР. Севбо-Белецкая, Ирина Платоновна (род. 1933) — советский и украинский лингвист, философ, общественный деятель, доктор филологических наук.